Als Programmiermodell bezeichnet man

 den Registersatz eines Prozessors
 die grundlegenden Eigenschaften einer Programmiersprache (man spricht dann vom Programmiermodell dieser Sprache).